Тереса Канела Хименес (; род. 4 марта 1959) — испанская шахматистка, международный мастер среди женщин (1987).

В составе сборной Испании участница пяти Олимпиад (1976, 1984—1990). На седьмой Олимпиаде (1976) в Хайфе команда заняла 3-е место.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании